Центральний округ — один з шести адміністративних округів Ізраїлю. Адміністративний центр округу місто Рамла, найбільше місто — Рішон-ле-Ціон.

Згідно з переписом 2005 року населення округу становило 1 613 700 чоловік, площа — 1 242 км².

88 % населення — євреї, 8 % — араби, 4 % — інші.

Підокруги